Вальдефресно ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Собарриба. Занимает площадь 102,52 км². Население — 2056 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Леона